Uszacz – rzeka na Białorusi, dopływ Dźwiny 
 Uszacz – miejscowość w obwodzie witebskim Białorusi